Erythron () steht für:

 Erythron (Kyrenaika), eine antike Stadt in der Kyrenaika, heute Al Athrun in Libyen
 Titularbistum Erythrum, ein auf die nordafrikanische Stadt zurückgehendes Titularbistum